Красноперекопск:
 Красноперекопск — город на севере Крыма.
 Красноперекопск — муниципальное образование в статусе городской округ в составе Республики Крым, Российская Федерация.
 Красноперекопск — железнодорожная станция в Красноперекопске.
 «Красноперекопск» — бывшее название рейдового буксира проекта 498 Военно-морских сил Украины «Яны Капу».

См. также 

 Красноперекопский горсовет — регион Автономной Республики Крым, Украина.